Дафне е форма на гръцкото женско име Δάφνη, в превод на български лавър, лаврово дърво, може да се отнася за:

 Дафне – нимфа от древногръцката митология

Географски обекти 
 Дафне — вулканичен остров разположен северно от остров Санта Круз, на архипелага Галапагоски острови;

Опери 
 Дафне (Джакопо Пери)
 Дафне (Георг Фридрих Хендел)

Вижте също 
 Дафни, пояснение